Paul O'Neill puede referir a:

 Paul O'Neill, productor de rock estadounidense.
 Paul O'Neill (1935–2020), Secretario del Tesoro de los Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush.
 Paul O'Neill, gimnasta artístico estadounidense. 
 Paul O'Neill, beisbolista estadounidense.